Гориция — город в Италии.
 Гориция — провинция в Италии.
 Гориция (1931) — тяжёлый крейсер Королевского Итальянского флота.

См. также 
 Горица
 Горица и Градишка